Прошлогодние чемпионы — американка Бетани Маттек-Сандс и британец Джейми Маррей — успешно защитили титул, обыграв в финальном матче Чжань Хаоцин и Майкла Винуса.

Посев 

  Чжань Хаоцин /  Майкл Винус (Финал)
  Габриэла Дабровски /  Мате Павич (Четвертьфинал)
  Саманта Стосур /  Раджив Рам (Полуфинал)
  Латиша Чан /  Иван Додиг (Полуфинал)

<ol start="5">
  Николь Мелихар /  Бруно Соарес (Второй круг)
  Деми Схюрс /  Хенри Континен (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Оливер Марах (Первый круг)
  Квета Пешке /  Уэсли Колхоф (Четвертьфинал)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Хэйли Батист /  Дженсон Бруксби (Первый круг)
  Дженнифер Брэди /  Денис Кудла (Второй круг)
  Хэйли Картер /  Джексон Уитроу (Второй круг)
  Кэйтлин Кристиан /  Джеймс Серретани (Первый круг)

<ol start="5">
  Даниэль Коллинз /  Николас Монро (Первый круг)
  Бетани Маттек-Сандс /  Джейми Маррей (Титул)
  Кристина Макхейл /  Райан Харрисон (Первый круг)
  Коко Вандевеге /  Максим Кресси (Первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира на официальном сайте турнира

Взрослые